Sezon (2003/2004) był 101. sezonem Nemzeti Bajnokság I - najwyższej klasy rozgrywkowej na Węgrzech w piłce nożnej. Rozgrywki podzielone były na dwie rundy. 2 najgorsze kluby w 2. rundzie rozegrały baraże o pozostanie w pierwszej lidze. Tytułu nie obroniła drużyna MTK Hungária. Nowym mistrzem Węgier został zespół Ferencvárosi TC. Tytuł króla strzelców zdobył Mihály Tóth, który w barwach klubu Matáv SC Sopron strzelił 12 goli.

1. runda 
Zespoły rozegrały 22. kolejki spotkań, systemem "każdy z każdym". Po zakończeniu rundy zespoły z miejsc 1-6 trafiły do grupy mistrzowskiej, zaś zespoły z miejsc 7-12 do grupy spadkowej.

2. runda 
Zespoły rozegrały 10. kolejek spotkań, systemem "każdy z każdym" z zespołami ze swojej grupy. W 2. rundzie uwzględniono rozstrzygnięcia z 1. rundy.

Grupa mistrzowska

Grupa spadkowa

Tabela końcowa

Baraże o NB I 
 Békéscsabai Előre FC - Rákospalotai EAC Budapeszt 1-0, 2-1 → Békéscsabai Előre FC utrzymał się w pierwszej lidze.
 Lombard FC Haladás - Nyíregyháza Spartacus FC 1-0, 1-1 → Nyíregyháza Spartacus FC awansował do pierwszej ligi.

Linki zewnętrzne 
 Węgry - tabele końcowe (RSSSF)

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Węgrzech
2003 w piłce nożnej
2004 w piłce nożnej
2003 na Węgrzech
2004 na Węgrzech